Вырубка деревьев в Ташкенте — процесс, началом которого принято считать ноябрь 2009 года, когда были вырублены деревья на Сквере Эмира Тимура. Деревья были вырублены без какого либо обсуждения с жителями города, по непонятным причинам. Согласно одной из версий, деревья уничтожались «лично по распоряжению первого лица государства» — Каримова Ислама Абдуганиевича.

После этого вырубки деревьев стали проходить регулярно в различных частях города. Позже Ташкентская «резня бензопилой» распространилась по всей стране, особо пострадали славные своими зелеными насаждениями Фергана, Бухара, Самарканд.

За последние несколько лет в Узбекистане окрепло народное движение, вставшее на защиту деревьев. Гражданские активисты писали петиции, письма президенту и правительству, освещали в соцсетях случаи незаконной рубки. Итогом этих усилий стал мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, принятый 30 октября 2019 года указом Президента Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Однако вырубки продолжились, под одной из версий из-за того, что «мораторий на вырубку содержит слишком много лазеек». Госкомэкологии Республики Узбекистан подтвердил, что мораторий не остановил незаконную вырубку.

Из-за отсутствия адекватных действий по предотвращению актов вырубки, многие предприниматели и предприятия продолжают бесконтрольно уничтожать деревья в своих целях. Некоторые из них показательно подвергаются наказанию в виде штрафов, а вырубленные площади засаживаются саженцами новых деревьев.

Самой частой причиной для уничтожения деревьев является очистка площадей для строительства новых зданий и сооружений.

Примечания 

Культура Ташкента
Скверы и площади Ташкента